Eschau ist ein Ortsname:

Gemeinden:
 Eschau (Unterfranken), Markt im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eschau (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est, Frankreich

Ortsteile in Deutschland:
 Eschau (Fischerbach), Dorf der Gemeinde Fischerbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eschau (Ravensburg), Weiler im Stadtteil Schmalegg von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siedlungsplätze in Österreich:
 Eschau (Gemeinde Landl), Siedlungsplatz in der Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Eschau (Gemeinde Sulzberg), Siedlungsplatz in der Gemeinde Sulzbach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg